

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steis“ beginnt.

Steis 



Steiss 
 Steiß, Christian Friedrich (1754–1817), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Steisslinger, Fritz (1891–1957), deutscher Maler